Рединг може да се отнася за:

 Рединг, град в Англия
 ФК Рединг, футболен отбор от града
 Рединг (Калифорния), град в САЩ
 Рединг (Пенсилвания), град в САЩ
 Рединг (Кънектикът), град в САЩ